FM-ligan i ishockey 2011/2012 var den högsta ligan för ishockey i Finland för säsongen 2011/2012. 14 lag deltog, där de sex främsta gick direkt till kvartsfinal, lag på plats 7-10 spelade ett playoff om de två kvarvarande matcherna i kvartsfinalen och laget på plats 14 gick till en playoff-match mot vinnaren av den näst högsta serien. JYP vann mästerskapet efter en finalvinst mot Pelicans. Ilves, som kom på fjortonde plats, vann sitt playoff och fick spela kvar i FM-ligan kommande säsong.

Tabell
Placering 1–6: SlutspelPlacering 7–10: SlutspelsplayoffPlacering 11–13: Inget slutspelPlacering 14: Nedflyttningsplayoffs - slutspel, p - slutspelsplayoff, e - eliminerade från slutspel, k = kvalspel

Slutspel

Slutspelsplayoff
Slutspelsplayoff-spelet spelades i bäst av tre matcher
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="120px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="3"|Kärpät–TPS 2–0 i matcher 
|-
| 17 mars 2012
| align="left"|<center>Kärpät–TPS
| 4–1
|-
| 18 mars 2012
| align="left"|<center>TPS–Kärpät
| 1–2
|-
| colspan="3"|Blues–Lukko 2–1 i matcher 
|-
| 17 mars 2012
| align="left"|<center>Blues–Lukko
| 1–0 (sd)
|-
| 18 mars 2012
| align="left"|<center>Lukko–Blues
| 2–0
|-
| 20 mars 2012
| align="left"|<center>Blues–Lukko
| 6–3
|}

Kvartsfinaler
Kvartsfinalerna spelades i bäst av sju matcher
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="120px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="3"|KalPa–Blues 3–4 i matcher 
|-
| 22 mars 2012
| align="left"|<center>KalPa–Blues
| 3–1
|-
| 24 mars 2012
| align="left"|<center>Blues–KalPa
| 0–1
|-
| 26 mars 2012
| align="left"|<center>KalPa–Blues
| 5–0
|-
| 28 mars 2012
| align="left"|<center>Blues–KalPa
| 3–1
|-
| 30 mars 2012
| align="left"|<center>KalPa–Blues
| 2–5
|-
| 1 april 2012
| align="left"|<center>Blues–KalPa
| 4–3 (sd)
|-
| 2 april 2012
| align="left"|<center>KalPa–Blues
| 1–4
|-
| colspan="3"|HIFK–Jokerit 0–4 i matcher 
|-
| 22 mars 2012
| align="left"|<center>HIFK–Jokerit
| 1–3
|-
| 24 mars 2012
| align="left"|<center>Jokerit–HIFK
| 3–2 (sd)
|-
| 26 mars 2012
| align="left"|<center>HIFK–Jokerit
| 1–3
|-
| 28 mars 2012
| align="left"|<center>Jokerit–HIFK
| 2–0
|-
! Datum
! Match
! Resultat
|-
| colspan="3"|Pelicans–Kärpät 4–3 i matcher
|-
| 22 mars 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Kärpät
| 5–0
|-
| 24 mars 2012
| align="left"|<center>Kärpät–Pelicans
| 4–3 (sd)
|-
| 26 mars 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Kärpät
| 1–4
|-
| 28 mars 2012
| align="left"|<center>Kärpät–Pelicans
| 4–1
|-
| 30 mars 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Kärpät
| 4–2
|-
| 31 mars 2012
| align="left"|<center>Kärpät–Pelicans
| 3–4 (sd)
|-
| 2 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Kärpät
| 3–2
|-
| colspan="3"|JYP–Ässät 4–0 i matcher 
|-
| 22 mars 2012
| align="left"|<center>JYP–Ässät
| 4–1
|-
| 24 mars 2012
| align="left"|<center>Ässät–JYP
| 1–2
|-
| 26 mars 2012
| align="left"|<center>JYP–Ässät
| 4–3
|-
| 28 mars 2012
| align="left"|<center>Ässät–JYP
| 1–4
|}

Semifinaler
Semifinalerna spelades i bäst av sju matcher
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="120px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="3"|Pelicans–Blues 4–1 i matcher 
|-
| 4 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Blues
| 5–3
|-
| 6 april 2012
| align="left"|<center>Blues–Pelicans
| 1–3
|-
| 7 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Blues
| 1–2 (sd)
|-
| 9 april 2012
| align="left"|<center>Blues–Pelicans
| 4–6
|-
| 11 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–Blues
| 3–1
|-
| colspan="3"|JYP–Jokerit 4–1 i matcher 
|-
| 4 april 2012
| align="left"|<center>JYP–Jokerit
| 2–1 (sd)
|-
| 5 april 2012
| align="left"|<center>Jokerit–JYP
| 2–3
|-
| 7 april 2012
| align="left"|<center>JYP–Jokerit
| 3–2 (sd)
|-
| 9 april 2012
| align="left"|<center>Jokerit–JYP
| 2–1
|-
| 11 april 2012
| align="left"|<center>JYP–Jokerit
| 3–2 (sd)
|}

Bronsmatch
Bronsmatchen spelades i enbart en match.
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="120px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| 18 april 2012
| align="left"|<center>Jokerit–Blues
| 4–3 (sd)
|}

Finaler
Finalerna spelades i bäst av sju matcher
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="120px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="3"|Pelicans–JYP 1–4 i matcher 
|-
| 16 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–JYP
| 2–0
|-
| 17 april 2012
| align="left"|<center>JYP–Pelicans
| 6–2
|-
| 19 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–JYP
| 1–4
|-
| 21 april 2012
| align="left"|<center>JYP–Pelicans
| 5–4 (sd)
|-
| 23 april 2012
| align="left"|<center>Pelicans–JYP
| 1–2 (sd)
|}

Nedflyttningsplayoff
Nedflyttningsplayoff-spelet spelades i bäst av sju matcher
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="120px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="3"|Ilves–Sport 4–1 i matcher 
|-
| 23 mars 2012
| align="left"|<center>Ilves–Sport
| 6–1
|-
| 27 mars 2012
| align="left"|<center>Sport–Ilves
| 1–5
|-
| 29 mars 2012
| align="left"|<center>Ilves–Sport
| 0–2
|-
| 31 mars 2012
| align="left"|<center>Sport–Ilves
| 2–3 (sd)
|-
| 3 april 2012
| align="left"|<center>Ilves–Sport
| 4–0
|}

Externa länkar 
  FM-ligan

2012 i Finland
2011 i Finland
Ishockeysäsongen 2011/2012
2011/2012